Коваленко Сергій Андрійович (1905—1974) — радянський воєначальник, генерал-майор авіації.
 Коваленко Сергій Вікторович (* 1984) — український футболіст.
 Коваленко Сергій Володимирович (* 1976) — російський борець греко-римського стилю, заслужений майстер спорту Росії 
 Коваленко Сергій Іванович (1947-2004) — радянський баскетболіст, олімпійський чемпіон.
 Коваленко Сергій Олександрович (* 1975) — білоруський політичний активіст.
 Коваленко Сергій Олександрович — старший сержант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Сергій Петрович (* 1969) — біолог, кандидат хімічних наук
 Коваленко Сергій Станіславович (* 1956) — український історик-публіцист і громадсько-політичний діяч.